Георгий Васильевич Дышленко (1915—1994) —советский и российский живописец.

Биография 
Родился 28 декабря в селе Ирмино Донецкой области. Потом был переезд с родителями в село Ново-Деркуль Беловодский район Луганская область. С 1934 года по 1939 год учился в Харьковском художественном институте по мастерской батальной живописи под руководством П. И. Котова. С 1939 по 1941 год — служил в 275 Корпусном артиллерийском полку в разведдивизионе. Участник Великой Отечественной войны. Награждён орденом Красной Звезды и пятью боевыми медалями. В 1945 году приехал в Орёл. В 1956 году был принят в ВТОО «Союз художников России». Был председателем правления Орловской организацииСоюза художников 1957—1962; 1979—1983. в 1959—1981 году он работал старшим преподавателем, потом доцентом кафедры изобразительного искусства, впоследствии деканом художественно-графического факультета Орловского государственного педагогического института. В городе Орле есть улица им. Дышленко. Более 15 лет в Орле существует мемориальная мастерская имени Георгия Васильевича Дышленко. Расположена она на улице 7-го Ноября, дом 9. Там художник работал с 1971 года по 1994 год. Сейчас этой мастерской заведует его сын — Виктор.

             Дышленко прежде всего известен как один авторов диорамы «Орловская битва», находящейся в Орловском областном краеведческом музее. Его высокопрофессиональная работа над диорамой стала возможна благодаря личным впечатлениям и мастерству художника. Георгий Васильевич участвовал в освобождении Орла и Орловской области, за что был награждён орденом Красной Звезды. Образование он получил в батальной мастерской профессора П. И. Котова в Харьковском художественном институте.

            После организации художественно-графического факультета в Орловском государственном педагогическом институте Дышленко стал там преподавать. Коллеги в течение пяти лет избирали Георгия Васильевича деканом факультета. Дышленко несколько раз был председателем Орловской областной организации Союза художников, организовывал художественную жизнь города.

            Самые известные полотна — пейзаж «Окраина. Голуби», натюрморт «Орловский хлеб» (Орловский музей изобразительных искусств), серия пейзажей «По тургеневским местам» (музей-заповедник «Спасское-Лутовиново»).

 В мастерской Дышленко осталось всё так, как при жизни художника. Удивительное место: картины, предметы для натюрмортов, мольберт, запах краски, тёплый свет из окна на закате обладают способностью вернуть посетителя к чему-то, о существовании чего была запрятано глубоко в подсознании.
            Сами вещи в его натюрмортах — не новенькие, не гламурные, они обжиты и согреты теплом человеческих рук. Таковы все его натюрморты с цветами, например: «Тюльпаны на подоконнике», «Кактус цветёт» и другие.

            Мемориальная мастерская не пустует, сюда приходят школьники, студенты, гости города, чтобы ознакомится с творчеством мастера. Экскурсии проводит сын художника — Виктор Дышленко, который является хранителем творческого наследия отца.

            Тема Великой Отечественной войны — неувядающая. К ней постоянно обращаются российские художники разных поколений, выявляя в своих работах то основное, глубинное, что составляет суть советского характера, стремясь многогранно и всесторонне рассказать о событиях той поры, о подвиге советского человека.

            Известно, что с первых дней войны ушли на фронт более шестисот художников. Орловский живописец Георгий Васильевич Дышленко один из тех, кто прошёл трудный путь солдата, находясь с первых дней войны и до победного её окончания на разных фронтах.

            Он участвовал в боях под Смоленском, в разгроме немецко-фашистских войск под Москвой, освобождал города Орёл и Брянск, Венгрию Австрию, Чехословакию. Победу встретил под Москвой. Примечательно, что именно за мужество, проявленное при освобождении орловской земли, гвардии старший сержант Дышленко был удостоен ордена Красной Звезды. Тема Великой Отечественной войны, решаемая в разных аспектах и разных жанрах, занимает видное место в творчестве художника. Картина «На Орловско-Курском направлении», пейзажи «Орёл в первые дни освобождения», «Лицо войны», «Вестники войны», «Утро на Зуше» — во всех этих работах художник стремится отразить конкретные события.

            Путь в искусство, как правило, бывает долгим и тернистым. Так именно и было у Георгия Васильевича. Сначала яркие, на всю жизнь запомнившиеся впечатления детства: Украина, Новодеркульский конный завод, бескрайние степи, на которых паслись табуны лошадей. Быстро промчалось детство с романтикой ночных костров. В 1934 году он уже студент Харьковского художественного училища. На втором курсе Георгий Дышленко получил первую премию на конкурсе за эскиз «Т. Г. Шевченко в Петропаловской крепости». После окончания училища стал студентом Харьковского государственного художественного института. Однако учёба была прервана службой в армии, а через два года началась война.

            Демобилизовавшись, Г. В. Дышленко прочно связывает свою судьбу с коллективом орловских художников. Работа, учёба. В 1954 году закончил Харьковский государственный художественный институт (батальную мастерскую под руководством профессора П. И. Котова). Через год участвует в республиканской выставке в Москве картиной «Табунщики», потом — во Всесоюзной выставке, посвящённой 50-летию революции 1905 года экспонирует портрет частника революционных событий на Орловщине Т. П. Зыбина.

            В мужественно-героическом плане решает художник образ Зыбина. Он даёт обстоятельную характеристику этому человеку. В Нарышкинском уезде Зыбин принимал участие в крестьянских восстаниях, в распределении земель, конфискации помещичьих имений. Художник стремиться к предельному лаконизму изобразительных средств, отбирая только самое главное, благодаря чему ему удаётся создать яркий, запоминающийся характер человека нелёгкой судьбы. Портрет отличается простотой композиционного построения, написан в приглушённой красочной гамме, которая как нельзя лучше раскрывает героическое содержание образа.

            В 1957 году Г. В. Дышленко создаёт одну из лучших своих картин «Вручение знамени ВЦИК 1-й Конной армии». М. И. Калинин, стоя на тачанке, вручает Красное знамя Первой Конной армии С. М. Будённого. Образы взволнованных кавалеристов, торжественно замерших в строю, командармы С. М. Будённый и К. Е. Ворошилов, привставшие на стременах и отдающие честь Председателю ВЦИК, тонко передают легендарное время.

       Творчество Г. В. Дышленко не ограничивается батальной темой. Он много работает над пейзажем, пишет портреты своих современников, жанровые картины. В произведениях, выполненных художником в 60-годы, «Парторг колхоза», «Орловские коневоды», «Поля убраны», в портретах животновода А. И. Ермакова и кукурузовода П. Е. Сапунова Георгий Васильевич стремится к отражению современности. Тема крестьянского труда, столь любимая художником, успешно продолжена им в жанре натюрморта, лучшим из которых можно считать «Орловский хлеб» (1974 год).

            Год 1960-й. Г. В. Дышленко вместе с участниками Великой Отечественной войны А. И. и Л. И. Курнаковыми создаёт для областного краеведческого музея диораму «Орловская битва». Эта же тема продолжена Георгием Васильевичем в картине «На Орловско-Курском направлении», где автор показывает один из эпизодов войны, когда произошёл перелом в битве на знаменитой дуге. Тут, конечно, использованы личные впечатления. Картина построена как крупнофигурная композиция. Основное внимание в ней уделено передаче психологического состояния персонажей. Драматизм, даже трагичность пронизывает работы художника «В первые дни освобождения», « Лицо войны» и другие. В них — потрясающая правдивость изображения, страстность, накал гражданских чувств.

Годы войны научили художника ещё больше любить свою Родину, жизнь, всё светлое и прекрасное в ней. Отсюда понятна его любовь к пейзажной живописи. Спокойное-повествовательные полотна не только сюжетом, но и самим ритмом утверждают мир, гармонию человека и природы. Но орловская природа — это природа Тургенева. Появляется целая серия пейзажей, посвящённых Спасскому. Художник работает над ней на протяжении многих лет. «Осень в Спасском», «Беседка Рудина», «Савинский пруд», «Май в Спасском-Лутовиново», « Аллея в Спасском». Он умеет увидеть и показать непритязательную красоту, наполнить её цветом и светом. Вместе со всем советским народом, в едином строю с орловскими художниками — участник сражения Георгий Васильевич Дышленко. Творческую силу черпает он в родной земле, в её людях и природе.

Выставки 
 о б л а с т н ы е

— с 1946 г.;
 м е ж о б л а с т н ы е:

выставка произведений художников (1955-Воронеж)
выставка произведений художников города Орла (1981-Москва-Ленинград);
выставка «Художники земли Орловской», посвящённая 50-летию Орловской организации Союза художников (1962-Москва);
выставка произведений орловских художников: Н. И. Гетман, Г. В. Дышленко, Ю. А. Козлёнков, В. Я. Романенко (1998-Рязань);
 з о н а л ь н ы е

«Край Чернозёмный» (1964-Воронеж; 1967-Тула; 1969-Курск; 1974-Орёл; 1980-Брянск; 1992-Воронеж);
 р е с п у б л и к а н с к и е
1955, 1957-Москва;
 в с е с о ю з н ы е

выставка, посвящённая 50-летию Первой русской революции 1905 года (1955-Москва);
 в с е р о с с и й с к и е:

выставка произведений художников-преподавателей педагогических учебных заведений (1979-Москва);
 м е ж д у н а р о д н ы е:
выставка по итогам Международного плэнера (1978-Разград, Болгария),
выставка произведений художников города Орла, Луцка, Бреста (1982-Брест);
 з а р у б е ж н ы е:
выставка произведений орловских художников (1976, 1983, 1989-Нокия-Финляндия; 1978-Разград-Болгария;
1989-Оффенбах-на-Майне-Германия);
 п е р с о н а л ь н ы е:
выставка живописных произведений Г. В. Дышленко (1965, 1990-Орёл; 1990-Спасское-Лутовиново-Орловская область; 2004-Орёл)

Литература 
 Автор биографических сведений о художниках: Рымшина Татьяна Алекссевна. Материал взят из каталога выставки:«ОРЛОВСКИЕ ХУДОЖНИКИ. ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ. Орёл-2010. Типография Труд»
 Публикации в газетах ОРЛОВСКАЯ ПРАВДА, Орловский вестник, Орловские вести, Просторы России

Художники СССР